European Open 2004 je bil poklicni jakostni snooker turnir. Potekal je od 1. do 6. marca 2004 v Portomasu, Malta.

Turnir je osvojil Stephen Maguire, ki je v finalu z izidom 9-3 odpravil Jimmyja Whita.

Zaključni turnir

Viri

European Open 2004
European Open 2004